

Мендота — місто, штат Каліфорнія
 Мендота — місто, штат Іллінойс
 Мендота — місто, штат Міннесота

Інше 
 Мендота — озеро у штаті Вісконсин.